Tàlitsa (Sverdlovsk), ciutat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Tàlitsa (Komi), localitat de la república de Komi, a Rússia